Anselma Dell'Olio – giornalista, traduttrice
 Donato Maria Dell'Olio – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Gianmauro Dell'Olio – politico italiano
 Tonio Dell'Olio – presbitero, giornalista e attivista per la nonviolenza italiano
 Veronica Dell'Olio – cestista italiana